Le Mouhoun peut désigner :
 Le nom de la partie amont du fleuve la Volta Noire.
 La province du Mouhoun, dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.